Прасад — индийское имя и произошедшая от него фамилия. Имеет значение «дар». Известные носители:

  — индийский кинопродюсер, глава обладающей крупнейшим в Индии комплексом постпроизводства кинокомпании Prasad Studios, президент Кинематографической федерации Индии (1988—1989), сын Л. В. Прасада.
  — индийский киномонтажёр, 6-кратный лауреат Национальной кинопремии Индии (1988, 1996, 1997, 1999, 2002, 2008).
 Ахути Прасад (Адусимилли Джанардхана Варапрасад; 1958—2015) — индийский актёр, лауреат премии Nandi за лучшую отрицательную роль (2003).
  (род. 1928) — индийско-американский врач и биохимик, специалист по метаболизму цинка, лауреат Премии принца Махидола в области здравоохранения (2010).
  (1899—1966) — индийский политик, депутат верхней палаты Парламента Индии (1964—1966).
  — фиджийский экономист и политик, профессор и декан факультета предпринимательства и экономики Южнотихоокеанского университета (2007—2011), глава Национальной федеративной партии (с 2014), депутат Парламента Фиджи (с 2014).
 В. Б. Раджендра Прасад (1932—2015) — индийский продюсер и кинорежиссёр.
  (род. 1975) — индийский поэт, лауреат премий «Filmfare Awards South» за тексты песен к фильмам на каннада (2015, 2017).
  (род. 1969) — индийский крикетчик, участник Чемпионатов мира по крикету в составе национальной сборной (1996, 1999).
 Прасад, Деваки (род. 1962) — индийский шахматист.
  (род. 1979) — индийский композитор и автор-исполнитель, 7-кратный лауреат премии «Filmfare Awards South» за лучшую режиссуру музыки к фильмам на телугу (2004—2006, 2012, 2013, 2015, 2016).
 Прасад, Джайшанкар (1889—1937) — индийский писатель.
  (род. 1969) — индийский химик, лауреат Научно-технологической премии Шанти Сварупа Бхатнагара (2014).
  (род. 1942) — индийский кинорежиссёр и сценарист, лауреат премии Filmfare за лучший сюжет (2016).
  (Аккинени Лакшми Вара Прасада Рао; 1908—1994) — индийский кинематографист, лауреат Премии им. Дадасахеба Фальке за вклад в индийское кино (1980), отец Аккинени Рамеша Прасада.
  (род. 1975) — индийский крикетчик, игрок национальной сборной, главный селектор сборной (с 2016).
  (1939—2010) — индийский политик, депутат нижней палаты Парламента Индии (1980—1991, 2004—2009), губернатор штатов Харьяна (1995—2000) и Химачал Прадеш (1995, 1996—1997), министр по делам малых предприятий и министр сельского хозяйства и промышленности (2004—2009).
  (наст. имя — Тадинада Варапрасад; 1945—2011) — индийский актёр кинематографа телугу, лауреат премий Nandi за лучшую роль второго плана (1984, 1992) и за роль злодея (1986, 1987).
 Прасад, Рави Шанкар (род. 1954) — индийский политический деятель и адвокат.
  — новозеландский политик, депутат Парламента Новой Зеландии (2008—2014).
 Прасад, Раджендра (1884—1963) — индийский политик, борец за независимость, 1-й президент Индии (1950—1962).
  (1921—1994) — индийский музыкант, исполнитель музыки на табла, лауреат премии Академим Сангит Натак (1979).
  (род. 1991) — индийская киноактриса, лауреат Национальной кинопремии за лучшую детскую роль (2003).
  — индийский писатель и политик, профессор хинди в Университете Андра, депутат верхней палаты Парламента Индии (1996—2002), лауреат премии Индийской литературной академии (2009).

Примечания